Открытый чемпионат Мальорки по теннису 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Санта-Понса  (Испания) на открытых травяных кортах. Относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоялся с 17 по 23 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 10 Июня 2019.

Особая категория теннисисток 
1. Теннисистки, получившие приглашение на турнир (WC):
  Паула Бадоса Хиберт
  Андреа Петкович
  Мария Шарапова
2. Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Анна-Лена Фридзам
3. Теннисистки, победители в квалификации:
 
 
 
 
 
  
4. Теннисистки, счастливые участники квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Испания
Теннис
Июнь 2019 года